Staatsliedenwijk (Almere), wijk in Almere.
 Staatsliedenwijk (Baarn), wijk in Baarn.

Zie ook 
 Staatsliedenbuurt (doorverwijspagina)